Веде́рников — хутор в Константиновском районе Ростовской области.

Входит в Константиновское городское поселение Ростовской области.

География 
Ведерников расположен в центре области, на правом берегу реки Дон, чуть восточнее районного центра (города Константиновска).

Улицы

История 
Первое историческое свидетельство о населённом пункте Ведерников относится к 1672 году: 7 декабря (17 декабря по новому стилю) атаман зимовой станицы (то есть ежегодного посольства с Дона) Фрол Минаев перечислял московским дьякам казачьи городки, в том числе Нижние Каргалы, Михалев, Троилин, Кагальник, Ведерников, Бабей, Кочетов и некоторые другие. Предполагается, что Ведерников несколько старше указанной даты.

Есть мнение, что Ведерниковым к концу XVII века назывался городок Верхние Раздоры (известен с 1590-х годов, однако ныне более распространена версия, что Верхние Раздоры к тому времени слились с другим казачьим городском — Бабским (или Бабьим) городком.

С 1835 года станица Ведерниковская является центром I Донского округа. После образования новой станицы Константиновской (ныне город Константиновск) и передачи ей полномочий окружной станицы, туда переселилась часть жителей Ведерникова. Переезд был в основном закончен к 1864 году. Бывшая станица стала хутором.

В советское время хутор входил в колхозы им. Шебалдаева, им. Чанаева, «Красный нутиловец», «Ленинский путь».

Население

Известные уроженцы 
 Тюрьморезов, Александр Павлович (1881—1930) — ботаник, врач, педагог, виноградарь, первый главный редактор константиновской газеты «Казак».

Экономика 
Хутор Ведерников — значимый винодельческий район Ростовской области. К 1756 году относится свидетельство:  также называемую Ведерниковскую станицу, в которой ныне виноградные сады приведены в такое размножение, что тамошние жители, при всем своем довольствии сего фрукта, еще продажей его пользуются; а и того лучше, что с немалым успехом упражняются в делании вина с особым искусством, что в отношении доброты крымскому, валахскому и некоторым другим европейским винам не уступает".

Из выращенного здесь винограда предприятие Миллеровский винзавод с 2006 года вырабатывает вина бренда «Вина Ведерниковъ», завоевавшие несколько значимых наград в 2007—2008 годах.

Достопримечательности 
В хуторе Ведерников есть воинское захоронение. Памятник представляет усеченную, четырехгранную пирамиду, на вершине которой — звезда. Отлит из металла. Высота памятника составляет 2,68 м. На памятнике установлена мемориальная доска с надписью и насечкой имен погибших. Имеется надпись:

«Здесь похоронены воины, погибшие при освобождении хутора Ведерники в январе 1943 года». 

На мемориальной доске высечено 11 фамилий погибших. Всего же похоронено в братской могиле 16 воинов. Братская могила огорожена железной изгородью. Территория братской могилы выложена цементными плитами. Братская могила расположена на территории местного кладбища.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Памятники хутора Ведерников
 Ведерников (хутор)

Населённые пункты Константиновского района (Ростовская область)
Винодельческие регионы России